Die 58. Rallye Schweden war der Auftakt der Rallye-Weltmeisterschaft 2010. Es war der erste und einzige Weltmeisterschaftslauf der Saison auf schnee- und eisbedeckten Schotterstrassen. Die Rallye wurde vom 11. bis 14. Februar ausgetragen. Die Rallye Schweden war der erste WM-Lauf der Geschichte der sowohl von der Produktionswagen-Rallye-Weltmeisterschaft und der neue Super 2000 World Rally Championship gefahren wurde. Auch wurde ein neues Punktesystem für alle Klassen eingeführt. Das System sieht 25 Punkte für den Sieger vor, 18 für den Zweiten, für den Dritten 15, 12 für den vierten Rang und dann zehn, acht, sechs, vier, zwei und einen Punkt für den zehnten Rang.

Bericht 
Mikko Hirvonen (Ford) gewann die Rallye und feierte den zwölften Sieg in der Rallye-Weltmeisterschaft. Der amtierende Weltmeister Sébastien Loeb (Citroën) fuhr auf den zweiten Rang und verlor rund 42 Sekunden auf den Finnen. Der Teamkollege von Hirvonen Jari-Matti Latvala kam als Dritter auf das Podium. Marcus Grönholm wurde als 21. gewertet bei seinem Comeback. Der Formel-1-Weltmeister von 2007, Kimi Räikkönen (Citroën), fuhr die zweite WRC-Rallye in seiner Karriere und die erste am Steuer eines Rallye-Autos der höchsten Klasse. Räikkönen verlor über eine halbe Stunde auf den Führenden, als sein Auto in einer weichen Schneewand stecken blieb, musste er das Auto ausgraben. Er konnte die verlorene Zeit nicht mehr gut machen und beendete die Rallye auf dem 29. Gesamtrang.

Die SWRC-Klasse gewann Per-Gunnar Andersson vor Janne Tuohino und Martin Prokop, die sich lange einen spannenden Kampf lieferten. In der PWRC-Klasse, gewann Patrik Flodin mit mehr als einer Minute Vorsprung auf Anders Grøndal. Der Portugiese Armindo Araújo platzierte sich, mit fünf Minuten Rückstand auf Flodin, auf dem dritten Gesamtrang.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Schweden
2010